Diavoli – figure che in numerose religioni rappresentano un'entità spirituale o soprannaturale malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, al bene e alla verità
 Diavoli – creature del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Diavoli Milano – ex squadra di football americano di Milano
 Diavoli Rossi – ex pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare italiana
 Diavoli Vicenza – squadra di hockey in line di Vicenza
 Diavoli – serie televisiva italiana del 2020

Pagine correlate 
Diavolo (disambigua)
Devils